Zeitgesetz steht für:
 das Zeitgesetz (Schweiz) vom 21. März 1980, SR 941.299
 Zeitgesetz (Deutschland), ein bis 1988 geltendes Bundesgesetz
 ein befristetes Gesetz, siehe Gesetz#Arten
 physikalisch allgemein formelhafte Zusammenhänge in Abhängigkeit von der Zeit, f(t), siehe Zeit (Physik)

Siehe auch:
 Einheiten- und Zeitgesetz, ein deutsches Bundesgesetz
 Gesetzliche Zeit – Übersicht der gesetzlichen Grundlagen der Zeitangaben